C-121 steht in dem von 1948 bis 1962 geltenden Bezeichnungssystem der United States Air Force (USAF) für folgende viermotorige propellergetriebene Transport- und Aufklärungsflugzeuge des US-amerikanischen Herstellers Lockheed:

 C-121A für die Militärversion der Lockheed Constellation
 VC-121A, B für die militärische VIP-Version der Lockheed Constellation
 C-121C, E, G, J für Militärversionen der Lockheed Super Constellation
 EC-121 Warning Star für Airborne Warning and Control System (AWACS)-Versionen der Lockheed Super Constellation
 WC-121N für die militärische Wetteraufklärer-Version der Lockheed Super Constellation
 YC-121F für vier militärische Versuchsexemplare der Lockheed Super Constellation mit Turbopropantrieb

Lockheed Constellation
Abkürzung